Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2012 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi

Pendant le tournoi

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternate (remplaçant)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs des Internationaux de France

Internationaux de France de tennis 2012